Ним-Ли-Пунит, Nim Li Punit — археологический памятник цивилизации майя в округе Толедо, Белиз, в 40 км к северу от города Пунта-Горда. Название Nim Li Punit на языке майя означает «большая шляпа» и связано с головными уборами, изображёнными на одной из стел.

Ним-Ли-Пунит процветал в классический период, с 5 по 8 века. В период расцвета население города составляло 5-7 тыс. человек.

Сооружения, среди которых имеется несколько пирамид, группируются вокруг трёх площадей. Высота одной из пирамид достигает 12,2 метров. Стелы, найденные в городе, изображают правителей; некоторые из стел так и не были закончены.

Примечания

Ссылки 
 Nim Li Punit , SouthernBelize.com
 Nim Li Punit (Big Hat), BelizeDiscover.com

Археологические объекты в Белизе
Города майя